Wiedenhoff ist der Name von:

 Alexander Wiedenhoff (1901–1989), Direktor der Friedrich Wilhelms-Hütte in Mülheim an der Ruhr
 Kraftverkehr Gebr. Wiedenhoff, Busunternehmen aus Solingen